Villaviudas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villaviudas (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 
 Villaviudas (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 

Robotskapade Spanienförgreningar